Vittini est un patronyme porté notamment par :

 Daniel Vittini (?-2008), membre supposé du gang de la Brise de mer ;
 Giulio Vittini (1888-1968), peintre italien.